Andrzej Ruszkowski (1563-1619) – miecznik kaliski
 Andrzej Ruszkowski (zm. 1648) – kasztelan inowrocławski, podkomorzy inowrocławski, starosta radziejowski
 Andrzej Ruszkowski (1910-2002) – prawnik, wykładowca akademicki, narodowiec
 Andrzej Ruszkowski (ur. 1928) – entomolog
 Andrzej Ruszkowski (ur. 1936) – polski krajoznawca i polityk, były wojewoda sieradzki